Vaikkojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vaikkojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (50 ha)
Vaikkojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (2,72 km²)

Finland
 Vaikkojärvi, Juga, en sjö i norra Karelen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn